Эстуарий () — провинция на северо-западе Габона. Административный центр — город Либревиль, который также является столицей Габона.

География 
Площадь составляет . Граничит на востоке с провинцией Волё-Нтем, на юге с провинцией Среднее Огове, на юго-западе с провинцией Приморское Огове, на севере с Экваториальной Гвинеей. На западе страны провинция имеет выход к Гвинейскому заливу.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 895 689 человек.

Динамика численности населения провинции по годам:

Департаменты 

 Комо (адм. центр — Канго) (Komo Department)
 Комо-Монда (адм. центр — Нтум) (Komo-Mondah Department)
 Ноя (адм. центр — Кокобич) (Noya Department)
 Комо-Осеан (адм. центр — Ндзомоэ) (Komo-Océan Department)
 Либревиль (адм. центр — Либревиль) (Libreville)

Примечания 

Провинции Габона